Percolateur
 Plan d'épargne pour la retraite collectif
 PERCo, société russe spécialisée dans les portillons d'accès